Ограничение понятия — логическая операция, состоящая в прибавлении к содержанию понятия нового признака, наличие которого в содержании понятия сужает его объём. При этом исходное понятие будет родовым, а в результате его ограничения получается видовое понятие. Например, «движение ссудного капитала» — «международный кредит».

Пределом для операции ограничения понятия является единичное понятие, объём которого состоит из одного единственного предмета.

Противоположностью данной логической операции является обобщение понятия.

Результатом логической операции ограничения является гипоним.

Логика
Мышление
Эпистемология